Энрико Бай (; ) — итальянский скульптор, художник и эссеист.

Биография 
Образование получил в миланском Лицее Джованни Берше, затем начал обучение на медицинском факультете Миланского университета, но прервал его из-за Второй мировой войны, по завершении которой перевёлся на юридический факультет, который и окончил, став юристом. В то же время получил художественное образование Академии изящных искусств Брера.

Бай имел дружеские отношения с итальянскими и зарубежными поэтами и писателями, такими как Андре Бретон, Марсель Дюшан, Раймон Кено, Эдоардо Сангинети, Умберто Эко и другими, он сотрудничал с ними в качестве иллюстратора.

В 1951 году он провёл свою первую персональную художественную выставку в Galleria San Fedele в Милане, где выставлял свои неформальные работы. В том же году вместе с Серхио Данжело основал Движение ядерной живописи. В 1953 году вместе с Асгером Йорном основал Международное движение за творческий Баухаус. В 1954 году совместно со швейцарским скульптором Максом Биллой организовал в Италии международные встречи по керамическому искусству, гостями и участниками которых были Лучо Фонтана, Эмилио Сканавино, Карел Аппел, Гильом Беверло, Роберто Матта, Алиги Сассу, Эдуард Ягер и другими.

В пятидесятые годы Бай сотрудничал с авангардными журналами Il Gesto, Boa и Phases. С годами страсть к писательству у него возрастает, что приводит к публикации многочисленных книг, в том числе «Patafisica» (1982), «Automitobiografia» (1983), «Impariamo il pittura», «Fantasia e realtà » с Гуттузо Ренато, Ecologia dell’arte.

В 1957 году он написал манифест « Contro lo stile» и провёл свою первую персональную выставку за границей в галерее One в Лондоне; в 1959 году присоединился к Манифесту Неаполя. В 1962 году принял участие в нью-йоркской выставке «Искусство сборки», где встретился с Дюшаном. В 1963—1966 годах провёл много времени в Париже, где присоединился к сообществу Коллеж патафизики. В 1964 году получил личную комнату на Венецианской биеннале и в том же году выставлялся на Миланской триеннале.

Всегда внимательный к социальным аспектам своей работы, в 1972 году он посвятил большое полотно «Похоронам анархиста Пинелли», где изобразил свои собственные фигуры, вдохновлённые картиной Пабло Пикассо «Герника». Через 40 лет работа была выставлена в Палаццо Реале в Милане летом 2012 года.

Архив художника хранится в Архиве '900, находящимся в Музее современного искусства Тренто и Роверето.

Художественное мышление 
Бай на протяжении всей своей жизни придерживался различных художественных движений, которые вошли в историю двадцатого века: модерн, сюрреализм, патафизика, ядерное движение.

Бай использовал разные техники, от дриппинга до коллажей, иногда вместе с инкрустацией и шпоном, как в "Modificazioni " (1959—1960). В «Cravatte» 1967—1968 годов он использовал пластик. «L’Apocalisse» 1978 года — трехмерная головоломка.

Работа в музеях 
 Городской музей замка Маснаго, Маснаго (Варезе)
 Галерея современного и современного искусства, Бергамо
 Национальная галерея современного искусства в Риме.
 Музей Санта-Барбары (MuSaBa), Маммола (RC)
 Галларатский художественный музей
 МАП Музей пластического искусства, Кастильоне-Олона
 Музей коллекции Берардо, Лиссабон

Библиография 
 Baj Enrico, Impariamo la pittura, Tutto ciò che serve per diventare un grande artista, o un allegro falsario, o un pittore che fa sul serio e vuole divertirsi, Milano, Biblioteca Universale Rizzoli, 1987, ISBN 88-17-13688-3
 Carlo Pirovano (a cura di), Baj, Enrico, in La pittura in Italia : Il Novecento/2 : 1945—1990, vol. 2, Milano, Electa, 1993, ISBN 88-435-3982-5.
 GiocaBaj, Enrico Crispolti (a cura di), testi di Enrico Baj, cofanetto con libro e puzzle, Firenze, Morgana Edizioni, 2005, ISBN 88-89033-04-5
 Baj Enrico, Virilio Paul, discorso sull’orrore dell’arte, Milano, Elèuthera, 2002, ISBN 88-85060-60-9
 Luciano Campanile e Roberta Cerini, Baj: dalla materia alla figura, Skira, 2010.

Примечания

Ссылки 

Выпускники Миланского университета
Выпускники академии Брера
Скульпторы Италии XX века
Художники Италии XX века
Современные художники
Анархисты Италии
Википедия:Статьи с нерабочими ссылками